Příjmení Bodnár nese více různých osobností:

 František Bodnár (* 1931) – slovenský a československý politik
 Ivan Bodnár (1877–1967) – československý politik rusínské národnosti
 Jaroslav Bodnár (* 1968) – slovenský fotbalista
 Ján Bodnár (* 1948) – slovenský fotbalový obránce a trenér

Externí odkazy